Ливицкий — фамилия. Известные носители:
 Ливицкий, Андрей Николаевич
 Ливицкий, Николай Андреевич